Hubert Houben ist der Name folgender Personen:

* Hubert Houben (Leichtathlet) (1898–1956), deutscher Leichtathlet
 Hubert Houben (Historiker) (* 1953), deutsch-italienischer Mittelalterhistoriker